Монтези́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сент-Аман-де-Кот. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12151.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 160 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 154 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 93 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 57,9 %). Из 93 активных работали 92 человека (45 мужчин и 47 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 34 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон